Выдрие — название населённых пунктов:

Россия 
 Выдрие — деревня в Куньинском районе Псковской области.
 Выдрие — деревня в Пустошкинском районе Псковской области.